Banco — instituição financeira
 Banco (mobiliário) — mobília
 Banqueta — móvel para sentar, sem braços nem espaldar
 Banco Imobiliário — jogo que simula ações bancárias
 Banco de areia —  acúmulo de areia num curso de água ou costa marítima
 Banco de dados — conjunto de arquivos com registros sobre pessoas, lugares ou coisas
 El Banco — cidade na Colômbia

Desambiguação
Desambiguações de topônimos